Черномо́рский проезд:

 1-й Черноморский проезд — проезд в селе Кабардинка Геленджика Краснодарского края.
 В Краснодаре:
 1-й Черноморский проезд.
 2-й Черноморский проезд.
 Черноморский проезд — проезд в Ставрополе.

См. также 
 Черноморская улица
 Черноморское шоссе
 Черноморская набережная — набережная в Геленджике
 Черноморский бульвар
 Черноморский переулок
 Черноморский тупик
 Черноморский спуск — улица в Херсоне